Steinsches Schloss steht für:

 Steinsches Schloss (Barchfeld), Adelssitz in Barchfeld, Wartburgkreis, Thüringen
 Steinsches Schloss (Nassau), Stadtschloss in Nassau, Rheinland-Pfalz